A III Divisão de 2005–06 foi uma edição do Campeonato Nacional da III Divisão (4º nível) disputado em Portugal.

Série Açores 
Dos jogos da Fase Regular disputada entre todos os clubes da série para a apuramento de Campeão e clubes despromovidos verificou-se:

 Apuramento do campeão

 "Fuga" à despromoção

|}

Série A 
O Maria da Fonte foi o campeão desta série. Acompanhou na subida à II Divisão o Bragança, que ficou em 2º lugar.

Correlhã, Valenciano e GD Valpaços foram despromovidos aos campeonatos distritais.

Série B 
O Vila Meã foi o campeão desta série. Acompanhou na subida à II Divisão o Lourosa, que ficou em 2º lugar.

Padroense, Cinfães e Tarouquense foram despromovidos aos campeonatos distritais.

Série C 
O União de Lamas foi o campeão desta série. Acompanhou na subida à II Divisão o Avanca, que ficou em 2º lugar.

Fornos de Algodres, Marialvas e Arrifanense foram despromovidos aos campeonatos distritais.

Série D 
O Eléctrico foi o campeão desta série. Acompanhou na subida à II Divisão o CA Mirandense, que ficou em 2º lugar.

Fundão, Vigor Mocidade e Amiense foram despromovidos aos campeonatos distritais.

Série E 
O Atlético foi o campeão desta série. Acompanhou na subida à II Divisão o Machico, que ficou em 2º lugar.

Ouriquense, Vilafranquense e Tires foram despromovidos aos campeonatos distritais.

Série F 
O Estrela de Vendas Novas foi o campeão desta série. Acompanhou na subida à II Divisão o Lusitano de Évora, que ficou em 2º lugar.

GD Sesimbra, Castrense e Monte do Trigo foram despromovidos aos campeonatos distritais.

Ligações externas 
 FPF.pt - campeonatos nacionais

2005–06
Futebol de 2005 em Portugal
Futebol de 2006 em Portugal